Oberson ist der Familienname folgender Personen:

 Fred Oberson (* 1939), Schweizer Schriftsteller
 Jean-Jacques Oberson (* 1937), Schweizer Architekt
 Sarah Oberson (* 1980), 1985 verschollenes Mädchen
 Swann Oberson (* 1986), Schweizer Schwimmsportlerin